Hollanditis - een wat neerbuigende benaming voor het Nederlandse verzet tegen de plannen voor plaatsing van kruisraketten in West-Europa
Hollandse ziekte (economie) - een internationaal onder de term Dutch Disease bekend verschijnsel in de economie
Hollandse ziekte (optredens) - de term Dutch Disease wordt bij concerten gebruikt om aan te geven dat mensen blijven doorpraten doorheen de muziek en zo andere mensen storen.